Daphne Akhurst ha battuto in finale Louise Bickerton 6–1 5–7 6–2.

Teste di serie
 Daphne Akhurst (Campionessa)
 Louise Bickerton (finalista)
 Marjorie Cox (semifinali)
 Sylvia Harper (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1929